Palais de Glace (französisch für Eispalast) ist der Name folgender Gebäude: 

 Palais de Glace (Buenos Aires), ehemalige Eis- und heutige Veranstaltungshalle
 Palais de Glace (Antwerpen), ehemalige Eishalle, 2016 abgerissen
 Palais de Glace, früherer Name des Théâtre du Rond-Point in Paris 

Siehe auch:

 Spiegellabyrinth (Palais des glaces)